Excision, właśc. Jeff Abel (ur. 29 kwietnia 1986 w Kelowny) – kanadyjski producent dubstep pochodzący z Kelowna. Często współpracuje z Datsik i Downlink.

Życiorys 
Styl Excision łączy drum and bass, agresywną energię heavy metalu i dźwięki hip hopu. Po wydaniu „No Escape” w swojej wytwórni Rottun Recordings, okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na agresywny dubstep. Zostało to potwierdzone, gdy Excision został zapytany przez Pendulum o remiks ich singla z 2009 roku „Showdown”. W 2011 roku, Excision wyrusza w trasę koncertową Subsonic Tour z Downlink i Antiserum w USA.

Dyskografia

Albumy 
 X Rated (2011, mau5trap)
 X Rated (Remixes) (2012, mau5trap
 Codename X (2015), Rottun Recordings
 Virus (2016), Rottun Recordings
 Apex (2018)

Single i EP 
 Excision – No Escape [Rottun Recordings / 2007]
 Excision – Pause / Launch EP Part 1 [Rottun Recordings / 2007]
 Excision – Warning / Launch EP Part 6 [Rottun Recordings / 2007]
 Excision & Noiz – Do It Now [Rottun Recordings / 2008]
 Excision & Subvert – Dirt Nap [Muti / 2008]
 Excision – Serious Business/Wasted [Rag & Bone Records / 2008]
 Excision & Endophyte/Redline – Marauder/Square One [Cymbalism / 2009]
 Excision – System Check / Aftermath EP [Rottun Recordings / 2009]
 Excision & Datsik – Boom/Calypso Boom EP [Rottun Recordings / 2009]
 Excision & DZ – Yin Yang [EX7 / 2009]
 Excision – Obvious [EX7 / 2009]
 Excision & Datsik- Swagga/Invaders [EX7 / 2009]
 Excision & The Subdivision – Hypothermic/Titanium [Paradise Lost / 2009]
 Excision – Know You / ROT004 [Rottun Recordings / 2009]
 Excision & Liquid Stranger – Get To the Point/One [Rottun Recordings / 2010]
 Excision & Endophyte – Aliens [Dubline / 2010]
 Excision – Too Late [Dubline / 2010]
 Excision – Subsonic [EX7 / 2010]
 Excision & Noiz – Force [EX7 / 2010]
 Excision – Whalestep ft. Stickybuds / Various EP [Rottun Recordings / 2010]
 Excision & Downlink – Heavy Artillery/Reploid [EX7 / 2010]
 Excision & Downlink (with Skaught Parry) – Existence EP [Rottun Recordings / 2011 / ROTD041]

Remiksy 
 Ultrablack – Bear Trap (Excision Remix) / Aftermath EP [Rottun Recordings / 2009]
 Wu-Tang Clan – Biochemical Equation (Excision & Datsik Remix) [iHipHop / 2009]
 Ctrl Z vs. Freestylers – Ruffneck '09 (Excision & Datsik Remix) [Never Say Die / 2009]
 Ivory – Hand Grenade (Excision & Datsik Dubstep Remix) [Rat Records / 2009]
 Pendulum – Showdown (Excision Remix) [Ear Storm/Warner / 2009]
 Excision & Datsik- Retreat/No Escape (Remixes) [Rottun Recordings / 2010]
 Excision & Datsik- Boom/Swagga (Remixes) [Rottun Recordings / 2010]
 Foreign Beggars & Noisia – No Holds Barred (Excision Remix) [Never Say Die / 2010]
 Excision & Datsik – Boom/Calypso (Remixes) / Various EP [Rottun Recordings / 2010]
 Spor vs. Apex – Nowhere to Run (Datsik & Excision Remix) [Lifted Music / 2010]
 Excision – Subsonic (Elite Force Remix) [Rottun Recordings / 2010]
 Noisia – Alpha Centauri (Excision & Datsik Remix) [Division Recordings / 2010]
 lil Wayne "A Millie" (Excision & Datsik Remix)

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona internetowa
 Rottun Recordings
 Subsonic Tour

Kanadyjscy didżeje
Kanadyjscy muzycy dubstep
Urodzeni w 1986
Kanadyjscy muzycy drum and bassowi